Сангре-Гранде () — регион на острове Тринидад, Тринидад и Тобаго. Граничит с регионами Тунапуна-Пиарко, Кува — Табакит — Тальпаро и Майаро — Рио-Кларо, а аткже имеет выход в Атлантический океан. Площадь региона составляет почти 899 кв. километров, он является самым большим регионом Тринидада и Тобаго.

Главой региона на 2019 год является Анил Ютерам.

Регион Сан-Хуан — Лавентиль разбит на 8 избирательных округов:

Население 
В регионе по данным переписи 2011 года проживает 75 766 человек.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница региона в Facebook

Административные единицы Тринидада и Тобаго